San Deodato può riferirsi a vari personaggi venerati come santi:
San Deodato, monaco benedettino francese dell'VIII secolo, si festeggia il 3 febbraio
San Deodato di Blois abate, si festeggia il 24 aprile
San Deodato di Saint-Diè o di Nevers vescovo, si festeggia il 19 giugno
San Deodato di Nola vescovo, si festeggia il 26 giugno